Trelleborg har flere betydninger:
 Trelleborg (Sverige) – er en by i Skåne i Sverige.
 Trelleborg (ringborg) – er en bestemt type ringborge fra vikingetiden.
 Trelleborg (Slagelse) – er navnet på trelleborgen beliggende ved Slagelse.
 Vikingeborgen Trelleborg - Museum på trelleborgen ved Slagelse
 Trelleborg (Trelleborg) – er navnet på en tilflugtsborg fra vikingetiden ved byen Trelleborg.
 Trelleborg AB – er en global gruppe industrivirksomheder.
 Trelleborg A/S er et dansk byggefirma.